Ruské příjmení Ťutčev () nosí více osob:

 Fjodor Ivanovič Ťutčev (1803–1873), ruský romantický básník, diplomat
 Nikolaj Sergejevič Ťutčev (1856–1924), ruský revolucionář

Externí odkazy 
 

Ruská příjmení